Ла Пекења има више значења:

 Ла Пекења, Ранчо Буенос Аирес (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пекења (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Пекења (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пекења (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пекења, Франсиско Мартинез Перез (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пекења, Рестауранте (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пекења, Асијенда ла Пекења (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Пекења (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пекења (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пекења (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пекења (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Пекења (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Пекења (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику